Båtgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båtgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Båtgrund, Närpes, Österbotten, 
 Båtgrund (Kumlinge, Åland),

Se även
Båtgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar